Sahlin är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2013 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Sahlin 3 362
 Salin 184
 Sallin 22
Totalt blir detta 3 568 personer.

Personer med efternamnet Sahlin eller med varianter av detta namn 
 Agne Sahlin (född 1943), kommunalpolitiker i Gislaved, socialdemokrat
 Albert Sahlin (1868–1936), fabrikör, kommunalpolitiker i Eslöv
 Anna Sahlin (född 1976), skådespelare och sångare med artistnamnen Sahlene och Anna Sahlene
 Axel Sahlin (1855–1937), ingenjör
 Bernhard Salin (1861–1931), arkeolog, kulturhistoriker, museiman
 Batte Sahlin (född 1929), bildkonstnär
  Bo Sahlin (1861–1943), flera personer
 Bo Sahlin (läkare) (1901–1949), läkare, företagsledare
 Bo Sahlin (arkitekt) (1924–2017)
 Bo Sahlin (tidningsman) (född 1952), mediadirektör, politiker, socialdemokrat
 Carl Sahlin (1861–1943), företagsledare och industrihistoriker
 Carl Yngve Sahlin (1824–1917), filosof
 Christoffer Sahlin (1822–1913), brukspatron och politiker
 Dan Sahlin (född 1967), fotbollsspelare och bandyspelare
 Eetu Salin  (1866–1919), finländsk politiker, socialdemokrat
 Emil Sahlin (1879–1966), generalkonsul
 Emma Sahlin (född 2002), alpin skidåkare
 Enar Sahlin (1862–1950), skolman, filosofisk och pedagogisk författare
 Ester Sahlin (1881–1959), skådespelare
 Fredrik Sahlin (född 1963), filmrecensent och kulturjournalist
 Gillis Sahlin (1901–1984), konstnär
 Gunhild Sahlin (1905–1992), konstnär
 Gunnar Sahlin (född 1946), litteraturvetare, biblioteksman, kommunalråd
 Gunnel Sahlin (född 1954), glaskonstnär
 Gustaf Sahlin (1892–1970), företagsledare
 Hannes Sahlin (född 1988), fotbollsspelare
 Harry Sahlin (1905–1990), konstnär
 Ingela Sahlin (född 1950), skådespelare
 Ingrid Sahlin (född 1950), professor i socialt arbete
 Iréne Sahlin, tidigare namn för Iréne Moneeo (född 1972), tonsättare
 Ivar Sahlin (1895–1980), friidrottare, trestegshoppare
 Kasper Salin (1856–1919), arkitekt och amatörfotograf
 Kerstin Sahlin (född 1954), företagsekonom, professor, prorektor
 Lennart Sahlin (1891–1948), psykiater
 Lida Salin (1885–1946), finländsk skådespelare
 Lisa Sallin (född 1944), politiker, moderat
 Margit Sahlin (1914–2003), präst, författare, romanist
 Maria Sahlin (1847–1926), företagare och barnklädesdesigner
 Martin Sahlin (född 1985), politiker, miljöpartist
 Mauritz Sahlin (1860–1927), jurist och ämbetsman
 Mauritz Sahlin (företagsledare) (född 1935), civilingenjör och företagsledare
 Mauritz Salin (1851–1927), läkare, professor i obstetrik och gynekologi
 Mona Sahlin (född 1957), politiker, vice statsminister, socialdemokrat
 Monica Sahlin (1948–2014), konstnär
 Nils Sahlin (kyrkomålare), verksam under 1700-talet
 Nils-Eric Sahlin (född 1954), filosof, professor i medicinsk etik
 Olle Sahlin (1956–2021), översättare, fotograf, grafiker och lajvare
 Olle Sahlin (musiker) (1914–1960), musiker och orkesterledare
 Olof Sahlin (1912–1990), konstnär
 Paul Sahlin (född 1955), låtskrivare, dansbands- och popsångare, begravningsentreprenör
 Paul Sahlin (konstnär) (1905–1988)
 Peter Sahlin (1874–1966), konstnär och fotograf
 Salomon Sahlin (1853–1916), bankman
 Sasu Salin (född 1991), finländsk basketspelare
 Sigyn Sahlin (1926–2010), skådespelare, scripta, kläddesigner
 Stefan Sahlin (född 1978), dokusåpadeltagare
 Stig Sahlin (1899–1963), jurist och diplomat
 Sven Sahlin (1926–2011), civilingenjör och professor
 Urban Sahlin (1941–1982), skådespelare
 Wiking Sahlin (1917–2008), konstnär
 Yngve Sahlin (1929–2023), arkitekt

Källor

Se även
 Sahlin (släkter)

Svenska efternamn